Horvátország
Lopud, falu Dubrovnik községben, Dubrovnik-Neretva megyében
Lopud sziget az Elafiti-szigetcsoportban, az Adriai-tengerben